Simon Danis-Pépin (né le  à Montréal) est un joueur canadien de hockey sur glace.

Carrière de joueur 

Il attaque sa carrière post midget AAA en 2005 à l'Université du Maine en NCAA. Il est choisi en 2006 au cours du repêchage d'entrée dans la Ligue nationale de hockey par les Blackhawks de Chicago en , en . Le , il se blesse au cou lors du camp d'entrainement des recrues des Blackhawks. La blessure ne laisse aucune séquelle. Il est nommé cocapitaine à sa quatrième année avec les Black Bears. En 2009-2010, il passe professionnel avec les IceHogs de Rockford dans la Ligue américaine de hockey.

Statistiques 
Pour les significations des abréviations, voir statistiques du hockey sur glace.

| 2005-2006|| Université du Maine|| NCAA|| 23|| 0|| 5|| 5|| 14||- ||- ||- ||- ||- 
|-
| 2006-2007|| Université du Maine|| NCAA|| 40|| 2|| 4|| 6|| 18||- ||- ||- ||- ||- 
|-
| 2007-2008|| Université du Maine|| NCAA|| 34|| 4|| 8|| 12|| 20||- ||- ||- ||- ||- 
|-
| 2008-2009|| Université du Maine|| NCAA|| 36||0 ||13 ||13 ||29 ||- ||- ||- ||- ||- 
|-
| 2009-2010 ||Walleye de Toledo ||ECHL || 13|| 1|| 9|| 10|| 13|| 4|| 1|| 3|| 4|| 0
|-
| 2009-2010|| IceHogs de Rockford || LAH|| 38|| 1|| 7|| 8|| 10||- ||- ||- ||- ||-
|-
| 2010-2011 || Walleye de Toledo || ECHL || 33|| 3|| 9|| 12|| 35|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2010-2011|| IceHogs de Rockford || LAH || 23|| 1|| 3|| 4|| 20|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2011-2012 || Walleye de Toledo || ECHL || 25|| 3|| 6|| 9|| 17|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2011-2012|| IceHogs de Rockford || LAH || 14|| 0|| 0|| 0|| 0|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2012-2013 || Solar Bears d'Orlando || ECHL || 2|| 0|| 0|| 0|| 2|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2012-2013 || Bulls de San Francisco|| ECHL || 61|| 3|| 7|| 10|| 61|| 4|| 0|| 0|| 0|| 0
|-
| 2013-2014 || Komets de Fort Wayne || ECHL || 60 || 6 || 21 || 27 || 92 || 11 || 0 || 3 || 3 || 2
|-
| 2014-2015 || 3L de Rivière-du-Loup || LNAH || 40 || 8 || 34 || 42 || 43 || 7 || 0 || 4 || 4 || 28
|-
| 2015-2016 || 3L de Rivière-du-Loup || LNAH || 38 || 3 || 23 || 26 || 34 || 18 || 1 || 7 || 8 || 34
|-
| 2016-2017 || 3L de Rivière-du-Loup || LNAH || 40 || 8 || 17 || 25 || 42 || 9 || 0 || 3 || 3 || 13
|-
| 2017-2018 || 3L de Rivière-du-Loup || LNAH || 34 || 6 || 17 || 23 || 44 || - ||- ||- ||- ||- 
|-
| 2018-2019 || 3L de Rivière-du-Loup || LNAH || 35 || 7 || 19 || 26 || 41 ||7 ||0 ||1 ||1 ||6 
|-
| 2019-2020 || 3L de Rivière-du-Loup || LNAH || 1 || 0 || 0 || 0 || 0 ||- ||- ||- ||- ||-

Notes et références 

Naissance en avril 1988
Joueur québécois de hockey sur glace
Choix de repêchage des Blackhawks de Chicago
Joueur des IceHogs de Rockford
Joueur du Walleye de Toledo
Joueur des Solar Bears d'Orlando (ECHL)
Joueur des Bulls de San Francisco
Défenseur de hockey sur glace
Joueur des Komets de Fort Wayne
Joueur des 3L de Rivière-du-Loup
Naissance à Montréal